А́ртур Джойс Лю́нел Кэ́ри (, 7 декабря 1888, Лондондерри — 29 марта 1957, Оксфорд) — ирландский писатель и художник.

Биография 
Учился в Тринити-колледже Оксфордского университета, где получил сначала степень бакалавра, затем — магистра гуманитарных наук. В Эдинбургском университете и в Париже занимался живописью и изучал историю искусства. В 1913 поступил на службу в колониальную администрацию Нигерии, в годы Первой мировой войны сражался против немцев в рядах нигерийской армии; этот опыт впоследствии был отражён в его ранних работах, например, в «Господине Джонсоне». После войны жил в Западной Африке, в 1920 по состоянию здоровья вернулся в Англию.

Под влиянием трилогий Джойса Кэри канадский писатель Робертсон Дэвис впоследствии создал свои «дептфордскую» и «корнишскую» трилогии.

Произведение Кэри «Обитель детства» в 1942 году было удостоено премии как лучший английский роман.

В 1949 году заслуги английского писателя Джойса Кэри перед отечественной словесностью признало английское правительство, наградив его Орденом Британской империи 3-й степени; писатель, однако, отклонил награду, не признавая за государством права судить ни о художественных, ни об идейных достоинствах литературных произведений.(В. С. Муравьев, Предисловие к сочинениям Кэри).

В 1952 году у Кэри появились первые проблемы с мышцами, которые первоначально были диагностированы как бурсит, но в течение следующих двух лет его состояние ухудшилось, и ему был поставлен окончательный диагноз болезнь Лу Герига (БАС). Поскольку его мышцы ослабевали, чтобы продолжать писать, Кэри должен был привязывать перо к руке, а его рука поддерживалась веревкой. Наконец, он был вынужден диктовать, пока мог говорить, а затем прекратил писать впервые с 1912 года. Его последняя работа, роман «Пленник и свободный» (1959), остался незавершенным.

Библиография 
Джойс Кэри написал пятнадцать романов и несколько томов эссеистики и поэзии.

 Первая трилогия:
 «Сама удивилась» (Herself Surprised, 1941)
 «Путём паломника» (To Be a Pilgrim, 1942)
 «Из первых рук» (The Horse’s Mouth, 1944)
 Вторая трилогия
 «Из любви к ближнему» (Prisoner of Grace, 1952)
 «Никто, как Бог» (Except the Lord, 1953)
 «Не возлюби я честь превыше…» (Not Honor More, 1955).
 «Спасенная Эйса» (Aissa Saved, 1932)
 «Приезжий из Америки» (1933)
 «Африканская колдунья» (The African Witch, 1936)
 «Мистер Джонсон» (Mister Johnson, 1939) — критики называют этот роман маленьким шедевром
 «Устами художника» (The Horse's Mouth, 1944, экранизирована в 1958)
 «Свет луны» (The Moonlight, 1946).
 «Радость и страх» (роман, 1949).

Посмертно опубликованы трактат «Искусство и действительность» (1958), роман «Пленник и свободный» (The Captive and the Free, 1959), сборник рассказов «Весенняя песнь» (Spring Song and Other Stories, 1960).

Примечания

Ссылки 
 
 

Писатели Ирландии
Умершие от бокового амиотрофического склероза
Выпускники Тринити-колледжа (Оксфорд)
Лауреаты мемориальной премии Джеймса Тейта Блэка